Freja eller Freya har flere betydninger:

 Freja (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Freja – gudinde i nordisk mytologi
 Freja (forening) – en forening for flerlinger og deres familier
 Freja (forskningsprogram) – et forskningsprogram iværksat i 1999 til favorisering af kvindelige forskere
 Freya – en dansk pop-sanger der hittede med sangen Yellow Ladybird i 1999
 FREJA Transport & Logistics – transport- og logistikfirma
 Chokoladefabrikken Freja – nedlagt dansk chokoladefabrik
 Stormen Freja – vejrsystem der ramte Danmark i 2015
 Freya (radar) – type af radar, som Luftwaffe benyttede under 2.verdenskrig
 Freya (film) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Pernille Elkjær
Se også
 Freja ejendomme – dansk ejendomsselskab, ejet af Staten